La bataille de Tochkovka (2022) est une bataille dans la ville de Tochkovka, une municipalité montagneuse du district de Sieverodonetsk de l'oblast de Louhansk, dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Contexte 
Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine, dans une forte escalade de la guerre russo-ukrainienne, qui avait commencé en 2014. L'invasion a causé la crise de réfugiés la plus rapide d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 6,5 millions d'Ukrainiens fuyant le pays  et un tiers de la population déplacée. Le 8 mai, Serhiy Haidai, gouverneur de l'oblast de Louhansk, a déclaré sur sa chaîne Telegram que les Russes ne contrôlaient que la moitié de la ville de Popasna, mais a admis plus tard que les forces ukrainiennes s'étaient retirées. Le 12 mai, les forces russes avaient vaincu les forces ukrainiennes lors de la bataille de Roubijné et établi le contrôle total de la ville, poursuivant leurs tentatives d'encercler Sievierodonetsk.

Importance stratégique 
La ville de Tochkovka était un emplacement très stratégique de la défense ukrainienne dans la région de Lyssytchansk, la ville se situait à 5km de la frontière avec les républiques séparatistes avant le début de la guerre et les Ukrainiens avaient eu le temps de préparer des défenses très importantes via un réseau de bunkers, de tranchées, de champs de mines et de positions de tir. La ville est situé à 10km des faubourgs Lyssytchansk et le village et ses alentours sont situés sur une légère colline qui surplombe toute la zone autour de Lyssytchansk. La prise de cette ville signifie l'ouverture de Lyssytchansk  à un encerclement par le sud.

Bataille 
Les Russes ont commencés leur avance vers la ville à partir de mi avril en commençant par capturer toute la partie à l'est du Donets dans la région de Tochkovka puis en se rapprochant petit à petit par le sud. Le 9 mai les troupes de la république populaire de Luhansk proclament la capture de Nyzhnje la ville jumelle de Tochkovka. Le 10 mai 2022, le chef de l'administration militaire régionale de Lougansk, Sergey Gaiday, a rendu compte des batailles en cours pour les localités de Voevodovka, Toshkivka et Nizhnyaya.

Le 20 mai 2022, il y a eu une bataille entre l'armée russe et les forces armées ukrainiennes dans la région de Toshkovka.

Le 23 mai 2022, les Forces armées ukrainiennes ont repoussé une offensive de l'armée russe sur le village de Toshkivka. L'armée russe y a déployé 25 groupes tactiques de bataillons (BTG).

Après plusieurs assauts infructueux les Russes tentent de percer le front début juin en attaquant le village de Ustynivka au nord ce qui leur permet d'attaquer de l'est et du nord de la ville la ou les fortifications Ukrainiennes sont moins importantes.

Le 12 juin 2022, les Russes ont tenté de percer près de Toshkivka dans le cadre de l'attaque de Sieverodonetsk. Le 13 juin 2022, les Russes ont pris pour cible les positions des Forces de défense dans la zone de Lyssytchansk, Sievierodonetsk et Toshkivka.

Le 14 juin après plusieurs jours de bombardements les Russes lancent un assaut contre les positions Ukrainiennes, cet assaut va enclencher la chute de Tochkovka quelques jours plus tard.

Chute de Tochkovka 
Le 21 juin 2022, les troupes russes ont capturé Toshkovka ainsi qu'Ustynivka et enclenchent un mouvement en tenaille entre Vrubyvka et Tochkovka pour capturer les villes de Myrna Dolyna et Loskutivka  ce qui leur permet d'encercler les zones de fortifications de Hirske et Zolote. Toute la chute de cette zone permet aux Russes de commencer l'encerclement de Lyssytchansk par le sud car l'avancée par le nord est bloquée par le Donets.

Articles connexes 
 Bataille de Sievierodonetsk (2022)
 Bataille de Lyssytchansk
 Liste des engagements militaires lors de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022

Galerie

Références 

Bataille de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022
2022 en Ukraine
Mai 2022
Juin 2022
Oblast de Louhansk